Sezóna 2018/2019 byla jedenáctým ročníkem KHL. V lize hrálo 25 týmů ze 7 zemí – Ruska, Číny, Kazachstánu, Lotyšska, Finska, Slovenska a Běloruska. Vítězem se stal tým Ak Bars Kazaň.

Účastníci

Základní část

Konečné tabulky

Východní konference

Západní konference

Playoff

Finále

CSKA Moskva - Avangard Omsk

Produktivita základní části

Kanadské bodování

Konečná tabulka

Externí odkazy 
 

Sezóny KHL
Lední hokej v roce 2018
Lední hokej v roce 2019